Osoby o nazwisku Senft posiadające biogram w Wikipedii:

 Stanisław Senft (ur. w 1944 w Warszawie) – polski historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, specjalista w zakresie historii najnowszej Polski i Śląska
 Dieter „Didi” Senft (ur. 1952) – niemiecki wynalazca znany jako człowiek w przebraniu diabła podczas dwóch najważniejszych wyścigów kolarskich świata - Tour de France i Giro d’Italia, dzięki czemu zyskał również przydomek El Diablo